Broken Vows – film TV del 1987 diretto da Jud Taylor
Seduzione fatale (Broken Vows) – film del 2016 diretto da Bram Coppens